Bithorax комплекс (BX-C) представляет собой группу гомеозисных генов дрозофилы, контролирующих дифференциацию сегментов брюшка и задних груди. BX-C гены расположены в III хромосоме . При мутации этих генов происходит повторение второго грудного сегмента, по сути появляется добавочная вторая грудь. Это может привести к появлению второй пары крыльев и в целом к дублированию груди в разной степени .

Комплекс включает в себя следующие гены: Ultrabithorax (Ubx), Abdominal A (abd-A) и Abdominal B (Abd-B) .

Кальвин Бриджес обнаружил мутацию/гены Bithorax комплекса летом 1915 года. Название для данной группы генов предложил Эдвард Льюис, который впоследствии много работал с комплексом Bithorax . В результате этой работы им была сформулирована модель классической эволюционной биологии развития, опубликованная в Nature в 1978 году, за которую он получил Нобелевскую премию .

Примечания 

Незавершённые статьи по генетике
Плодовые мушки
Гены